Мото Гран-при Австралии было 15-й гонкой в чемпионате мира по шоссейно-кольцевым мотогонкам MotoGP 2009 года. Это соревнование прошло с 16 по 18 октября 2009 года на автодроме Филип Айленда.

Результаты в классе MotoGP

Результаты в классе 250cc

Результаты в классе 125cc

Ссылки 
 

Австралия